64 Pułk Zmechanizowany (LWP) – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych PRL
 64 Pomorski Pułk Zmechanizowany – oddział zmechanizowany Sił Zbrojnych RP okresu transformacji ustrojowej